Текучёв (Текучев) — фамилия; имеет женскую форму Текучёва.

 Текучёв, Алексей Васильевич (1903—1987) — советский учёный-языковед, академик АПН СССР (1968).
 Текучёв, Алексей Никитич (1900—1978) — советский учёный.
 Текучёв, Анатолий Иванович (род. 1973) — российский музыкант, исполнитель на вибрафоне, импровизатор, композитор, преподаватель.
 Текучёв, Василий Петрович (1904—1944) — политрук роты Ростовского стрелкового полка народного ополчения.
 Текучёв, Дмитрий Васильевич (в монашестве Феодор; 1908—1985) — епископ Русской православной церкви, епископ Сан-Францисский и Калифорнийский.

См. также 
 Улица Текучёва
 Текуч
 Текуча